O Campeonato Catarinense de Futebol - Série B equivale ao segundo nível do futebol de Santa Catarina. Acima desta divisão, está a Série A e abaixo encontra-se a Série C.

Atualmente, participam 10 equipes que jogam entre si em turno e returno. Os dois clubes que apresentarem a melhor campanha na primeira fase, ganham o acesso a Série A, além de disputar a fase final da competição. Os dois últimos colocados na classificação geral serão rebaixados para a Série C.

A Série B é mais popularmente conhecida como "Segunda Divisão", justamente por representar o segundo nível do futebol Catarinense.

História 
O campeonato já obteve várias denominações. Dentre elas: Segunda Divisão, Série A2, Divisão Especial e Série B. Durante alguns anos, esta foi uma competição intermediária para os clubes que disputavam a Série A e que não tinham calendário ativo para o restante do ano. Dentre eles: , ,  e .

Dentre vários atletas que disputaram a competição se destacam Mauro Ovelha, Jacaré, Luizinho, Kuki, Brasão, Cavalinho e Abelha.

Campeões

Títulos por clube

Ver também 
 Campeonato Catarinense de Futebol - Série A
 Campeonato Catarinense de Futebol - Série C
 Copa Santa Catarina
 Campeonato Catarinense de Futebol Feminino

Ligações externas 
 Federação Catarinense de Futebol

 
1986 em Santa Catarina